Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1978 im Herreneinzel im Badminton.

Ergebnisse

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

1978
Badminton
Badminton 1978
Badmintonwettbewerb in Edmonton